— японская манга от автора Рё Ханада. Издаётся в ежемесячном журнале Morning 2 издательства Kodansha с 2013 года.

Сюжет 
Юки Андзаи — наполовину демон, Тайра Цукаса — обычная студентка. Демоны живут среди людей, и, конечно же, из-за того, что внешне они ничем не отличаются от людей, никто и не догадывается об их существовании. Чтобы выжить, им необязательно пить кровь, но при виде неё или когда их что-то разозлит, они становятся неуправляемыми.

Персонажи

Издания

Манга 
22 марта 2013 года Рё Ханада опубликовала мангу в ежемесячном журнале Morning 2 издательства Kodansha. В США и Северной Америке издателем является Vertical.

Аниме 
Аниме-адаптация была анонсирована в журнале «Monthly Morning Two» 22 июля 2017 года. Производством займётся студия Platinum Vision, режиссёр Ёсинобу, Хидэаки Накано — стал помощником режиссера. Кендзи Конута и Аюму Хисао напишут сценарий. Главным аниматором является Сэнри Кавагути совместно с Тосимицу Кобаяси, а также предлагает персональные проекты для сериала, а композитором стала Кана Сибуэ.

Примечание

Ссылки